Atengo kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Atengo, Hidalgo, ort, Tezontepec de Aldama, >
 Atengo (kommun), Jalisco, 

Robotskapade Mexikoförgreningar